Palestina Segunda (latín: Palaestina Secunda) fue una provincia romana oriental (o bizantina) en la Diócesis de Oriente, con capital en Escitópolis.

Geografía 
Su territorio incluía las regiones de Galilea, los valles de Jezreel y Beit She'an, así como la Gaulanítide (la parte sur de los Altos del Golán), Traconítide, Batanea y la región conocida por Decápolis (incluida Hippos). Sus principales ciudades eran Gadara, Abila, Capitolias, Hippos y Tiberíades.

Historia 
Creada en 390 con la partición de Palestina, existió hasta la conquista musulmana de Siria en 634–636, con un breve período, en torno a 614 durante el cual estuvo en poder de los sasánidas. Fue uno de los centros del cristianismo sirio y del judaísmo rabínico de Palestina.

Referencias 

Imperio bizantino en el siglo IV
Provincias del Imperio bizantino
Historia de Palestina
Imperio bizantino en el siglo V
Imperio bizantino en el siglo VI